Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, stad in Thüringen
 Frankenhausen (Crimmitschau), plaats bij Crimmitschau
 Frankenhausen (Mühltal), plaats in de gemeente Mühltal